Spotted Eagle est le nom de plusieurs chefs indiens, dont un chef sioux.

Notes et références 

Chef amérindien des États-Unis